Румменигге () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Румменигге, Карл-Хайнц (род. 1955) — немецкий футболист, нападающий.
 Румменигге, Михаэль (род. 1964) — немецкий футболист.